Coronaro – cognome italiano
 Gaetano Coronaro – direttore d'orchestra e pedagogo italiano